Manic bezeichnet:

 Les Automobiles Manic, ehemaliger kanadischer Automobilhersteller
 Manic Ears Records, britisches Independent-Label
 Manic Miner, Plattformspiel
 Manic Monday, Song
 Manic Street Preachers, britische Rock-Band
 Réservoir Manic 1, Stausee in Québec, Kanada
 Réservoir Manic 2, Stausee in Québec, Kanada
 Réservoir Manic 3, Stausee in Québec, Kanada
 Wasserkraftwerk Manic-1, Wasserkraftwerk in Québec, Kanada
 Wasserkraftwerk Manic-5, Wasserkraftwerk in Québec, Kanada

Manić ist der Familienname folgender Personen:
 Radivoje Manić (* 1972), jugoslawischer bzw. serbischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Manic Depression